

Норт-Сейлем — місто, штат Індіана
 Норт-Сейлем — місто, штат Нью-Йорк
 Норт-Сейлем — селище, штат Нью-Гемпшир